Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Mike De Palmer e Gary Donnelly 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (finale)

 Hans Gildemeister /  Carlos Kirmayr (quarti di finale)
 Brad Drewett /  Wally Masur (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1986